Коломбија има више значења:

 Коломбија (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Коломбија (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Коломбија (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Коломбија (Сантијаго Ханика), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Коломбија (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Коломбија (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Коломбија (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику